Henry Creswicke Rawlinson (1810-1895) – diplomatico e orientalista britannico
Henry Rawlinson, I barone Rawlinson (1864-1925) – generale britannico nella Prima guerra mondiale e figlio del precedente